Чемпіонат світу з футболу серед жінок 1995 — другий чемпіонат світу з футболу серед жінок, що проходив у Швеції з 5 по 18 червня 1995 року. Фінал турніру між збірними Норвегії та Німеччини відбувся 18 червня на стадіоні «Росунда». Голи Геге Ріїзе та Маріанни Петтерсен принесли перемогу з рахунком 2-0 норвежкам, які перший раз у своїй історії стали чемпіонами світу.

Стадіони 

 «Стремваллен», Євле (7 300)
 «Олімпія», Гельсінборг (17 200)
 «Тінгвалла», Карлстад (5 000)
 «Аросваллен», Вестерос (10 000)
 «Росунда», Сольна (36 800)
</div>

Учасники 

На турнір кваліфікувались дванадцять команд. Кожна з шести асоціацій ФІФА була представлена принаймні однією командою.

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Плей-оф

Посилання 
 Чемпіонат світу з футболу серед жінок 1995 , FIFA.com 

1995 у шведському спорті
1995 у жіночому футболі